Харківська сільська рада — адміністративно-територіальне формування на території України

 Харківська сільська рада — Черкаська область, Маньківський район
 Харківська сільська рада — Чернігівська область, Талалаївський район